Nathanaël Berthon – pilota automobilistico francese
 Paul Berthon – pittore, decoratore e pubblicitario francese
 René Théodore Berthon – pittore francese